Марко Кнежевић је име и презиме следећих људи:
Марко Кнежевић (1984), српски професор, доцент Правног факултета Универзитета у Новом Саду
Марко Кнежевић (1989), српски фудбалски голман
Марко Кнежевић (генерал-мајор) (1838—1909)